Лаосское письмо () — тридцать второй блок стандарта Юникод. Содержит символы лаосского письма для записи языков Лаоса. Основан на стандарте Thai Industrial Standard 620-2533.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Лаосское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E8x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0E81: LAO LETTER KO" | ກ
| title="U+0E82: LAO LETTER KHO SUNG" | ຂ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0E84: LAO LETTER KHO TAM" | ຄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0E86: LAO LETTER PALI GHA" | ຆ
| title="U+0E87: LAO LETTER NGO" | ງ
| title="U+0E88: LAO LETTER CO" | ຈ
| title="U+0E89: LAO LETTER PALI CHA" | ຉ
| title="U+0E8A: LAO LETTER SO TAM" | ຊ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0E8C: LAO LETTER PALI JHA" | ຌ
| title="U+0E8D: LAO LETTER NYO" | ຍ
| title="U+0E8E: LAO LETTER PALI NYA" | ຎ
| title="U+0E8F: LAO LETTER PALI TTA" | ຏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0E9x
| title="U+0E90: LAO LETTER PALI TTHA" | ຐ
| title="U+0E91: LAO LETTER PALI DDA" | ຑ
| title="U+0E92: LAO LETTER PALI DDHA" | ຒ
| title="U+0E93: LAO LETTER PALI NNA" | ຓ
| title="U+0E94: LAO LETTER DO" | ດ
| title="U+0E95: LAO LETTER TO" | ຕ
| title="U+0E96: LAO LETTER THO SUNG" | ຖ
| title="U+0E97: LAO LETTER THO TAM" | ທ
| title="U+0E98: LAO LETTER PALI DHA" | ຘ
| title="U+0E99: LAO LETTER NO" | ນ
| title="U+0E9A: LAO LETTER BO" | ບ
| title="U+0E9B: LAO LETTER PO" | ປ
| title="U+0E9C: LAO LETTER PHO SUNG" | ຜ
| title="U+0E9D: LAO LETTER FO TAM (alias LAO LETTER FO FON)" | ຝ
| title="U+0E9E: LAO LETTER PHO TAM" | ພ
| title="U+0E9F: LAO LETTER FO SUNG (alias LAO LETTER FO FAY)" | ຟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0EAx
| title="U+0EA0: LAO LETTER PALI BHA" | ຠ
| title="U+0EA1: LAO LETTER MO" | ມ
| title="U+0EA2: LAO LETTER YO" | ຢ
| title="U+0EA3: LAO LETTER LO LING (alias LAO LETTER RO)" | ຣ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0EA5: LAO LETTER LO LOOT (alias LAO LETTER LO)" | ລ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0EA7: LAO LETTER WO" | ວ
| title="U+0EA8: LAO LETTER SANSKRIT SHA" | ຨ
| title="U+0EA9: LAO LETTER SANSKRIT SSA" | ຩ
| title="U+0EAA: LAO LETTER SO SUNG" | ສ
| title="U+0EAB: LAO LETTER HO SUNG" | ຫ
| title="U+0EAC: LAO LETTER PALI LLA" | ຬ
| title="U+0EAD: LAO LETTER O" | ອ
| title="U+0EAE: LAO LETTER HO TAM" | ຮ
| title="U+0EAF: LAO ELLIPSIS" | ຯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0EBx
| title="U+0EB0: LAO VOWEL SIGN A" | ະ
| title="U+0EB1: LAO VOWEL SIGN MAI KAN" | ັ
| title="U+0EB2: LAO VOWEL SIGN AA" | າ
| title="U+0EB3: LAO VOWEL SIGN AM" | ຳ
| title="U+0EB4: LAO VOWEL SIGN I" | ິ
| title="U+0EB5: LAO VOWEL SIGN II" | ີ
| title="U+0EB6: LAO VOWEL SIGN Y" | ຶ
| title="U+0EB7: LAO VOWEL SIGN YY" | ື
| title="U+0EB8: LAO VOWEL SIGN U" | ຸ
| title="U+0EB9: LAO VOWEL SIGN UU" | ູ
| title="U+0EBA: LAO SIGN PALI VIRAMA" | ຺
| title="U+0EBB: LAO VOWEL SIGN MAI KON" | ົ
| title="U+0EBC: LAO SEMIVOWEL SIGN LO" | ຼ
| title="U+0EBD: LAO SEMIVOWEL SIGN NYO" | ຽ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0ECx
| title="U+0EC0: LAO VOWEL SIGN E" | ເ
| title="U+0EC1: LAO VOWEL SIGN EI" | ແ
| title="U+0EC2: LAO VOWEL SIGN O" | ໂ
| title="U+0EC3: LAO VOWEL SIGN AY" | ໃ
| title="U+0EC4: LAO VOWEL SIGN AI" | ໄ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0EC6: LAO KO LA" | ໆ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0EC8: LAO TONE MAI EK" | ່
| title="U+0EC9: LAO TONE MAI THO" | ້
| title="U+0ECA: LAO TONE MAI TI" | ໊
| title="U+0ECB: LAO TONE MAI CATAWA" | ໋
| title="U+0ECC: LAO CANCELLATION MARK" | ໌
| title="U+0ECD: LAO NIGGAHITA" | ໍ
| title="U+0ECE: LAO YAMAKKAN" | ໎
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0EDx
| title="U+0ED0: LAO DIGIT ZERO" | ໐
| title="U+0ED1: LAO DIGIT ONE" | ໑
| title="U+0ED2: LAO DIGIT TWO" | ໒
| title="U+0ED3: LAO DIGIT THREE" | ໓
| title="U+0ED4: LAO DIGIT FOUR" | ໔
| title="U+0ED5: LAO DIGIT FIVE" | ໕
| title="U+0ED6: LAO DIGIT SIX" | ໖
| title="U+0ED7: LAO DIGIT SEVEN" | ໗
| title="U+0ED8: LAO DIGIT EIGHT" | ໘
| title="U+0ED9: LAO DIGIT NINE" | ໙
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="U+0EDC: LAO HO NO" | ໜ
| title="U+0EDD: LAO HO MO" | ໝ
| title="U+0EDE: LAO LETTER KHMU GO" | ໞ
| title="U+0EDF: LAO LETTER KHMU NYO" | ໟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0EEx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+0EFx
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |  
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

См. также 
 Набор символов

Примечания